Taglia – Misura di capo di abbigliamento
 Taglia – Ricompensa promessa per la cattura o l'uccisione di un fuorilegge, o imposizione straordinaria del vincitore sul vinto, o come corrispettivo del riscatto di un paese
 Taglia – sinonimo di bastone da conteggio
 Taglia – Sinonimo della bottega di uno scultore
 Taglia – sinonimo di paranco
 Taglia e incolla – Operazione informatica da tastiera

Altri progetti